Ранджелович — фамилия, распространённая в Сербии.

  (род. 1987)  — сербский футболист
  (род. 1974) — сербский футболист

 Ранджелович, Кристиан (род. 1973) — сербский ЛГБТ и интерсекс-активист в Балканском регионе

 Ранджелович, Лазар (род. 1997) — сербский футболист
 (род. 1984) — сербский футболист

 (1962 — 2009)  — сербский военный, полковник, летчик
 (род. 1993) — сербский ватерполист
 (род. 1975) — австралийский теннесист